James Anderson ha battuto in finale Richard Schlesinger 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1924